Кубок Словении по футболу () — ежегодное соревнование для словенских футбольных клубов. Был создан в 1991 году.
Победитель получает право выступить в Кубке УЕФА (с 1-го квалификационного раунда), а также встретится с Чемпионом Словении в матче за Суперкубок Словении по футболу.

Победители

Статистика по клубам

Ссылки 
Кубок на rsssf.com